Jacobus Antonius Peter „Jasper” Cillessen (ur. 22 kwietnia 1989 w Groesbeek) – holenderski piłkarz występujący na pozycji bramkarza w holenderskim klubie NEC Nijmegen oraz w reprezentacji Holandii.

Kariera 
W latach 2010–2011 występował w pierwszym zespole klubu NEC Nijmegen. W rozgrywkach Eredivisie zadebiutował 28 sierpnia 2010 roku w meczu z SC Heerenveen (2:2). W sierpniu 2011 roku został piłkarzem Ajaxu. Został powołany na Mistrzostwa Świata 2014 w Brazylii. Wystąpił we wszystkich meczach i razem z drużyną wywalczył trzecie miejsce pokonując drużynę gospodarzy 3:0. 25 sierpnia 2016 został oficjalnie ogłoszony piłkarzem FC Barcelony. 25 czerwca 2019 podpisał kontrakt z Valencią.

Statystyki klubowe 
 (aktualne na dzień 2 lipca 2019)

Sukcesy 
 Ajax
 Mistrzostwo Holandii (3x): 2011/12, 2012/13, 2013/14
 Superpuchar Holandii: 2013

 Barcelona
 Mistrzostwo Hiszpanii (2x): 2017/2018, 2018/2019
 Puchar Króla (2x): 2016/2017, 2017/2018
 Superpuchar Hiszpanii: 2018

 Holandia
 Wicemistrz Ligi Narodów UEFA: 2018/2019
 3. miejsce na Mistrzostwach Świata: 2014

 Indywidualne
 Zawodnik roku Ajaxu: 2015, 2016

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

Reprezentanci Holandii w piłce nożnej
Piłkarze NEC Nijmegen
Piłkarze AFC Ajax
Piłkarze FC Barcelona
Piłkarze Valencii CF
Uczestnicy Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej 2014
Urodzeni w 1989